Aim či AIM, kombinace písmen A, I a M, může být:

AIM 
 Automatizovaný imisní monitoring – systém automatizovaných měřicích stanic znečištění ovzduší, provozovaný Českým hydrometeorologickým ústavem
 Aeronomy of Ice in the Mesosphere – americká vědecká družice
 AIM - Airborne Intercept Missile, řízená střela 
 AIM-9 Sidewinder – nadzvuková řízená střela krátkého dosahu
 Hughes AIM-4 Falcon – řízená střela vzduch-vzduch
 Asteroid Impact Mission – vesmírná sonda, součást mise AIDA

Příjmení osob 
 Vojtěch Bořivoj Aim (1886–1972) – český hudební skladatel a dirigent